Turco – lingua turca
 Turco – come aggettivo, o come aggettivo sostantivato, cosa riferibile alla Turchia
 Turco – come aggettivo o sostantivo ad un esponente della popolazione dei turchi

Persone 
 Alessandro Turco (1869-1956) – politico italiano
 Cesare Turco (1510-1560) – pittore italiano
 Enzo Turco (1902-1983) – attore e sceneggiatore italiano.
 Livia Turco (1955) – politica italiana
 Mario Turco (1968) – politico italiano
 Maurizio Turco (1960) – politico italiano
 Paolo Turco (1948-2022) – attore e doppiatore italiano
 Vincenzo Turco (1898-1984) – politico italiano

Altro 
 Il Turco – automa scacchistico fasullo
 Turco – famiglia nobile del Medioevo
 Turco – comune della Bolivia